Clef steht für:
 Clef (Wuppertal), Ortsteil von Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Autozam Clef, Automodell der Marke Autozam
 Clef Records, US-amerikanisches Jazz-Plattenlabel

CLEF steht für:
 Cross-Language Evaluation Forum

Siehe auch:
 Haus Krebs-Clef
 Cleff
 KLEF
 Kleff